Asmodom Mergel (Engels: Marvolo Gaunt) is een personage uit de Harry Potter-boeken van Joanne Rowling. Hij is de grootvader van Heer Voldemort (Marten Vilijn), wonende in het dorpje Havermouth. Hij is een rechtstreekse afstammeling van Zalazar Zwadderich. Omdat zijn voorvaderen het familiefortuin verspeeld hadden, was hij gedwongen om een zwerversbestaan te leven. Hij heeft meerdere malen vertegenwoordigers van het Ministerie van Toverkunst aangevallen, en daardoor werd hij tot 6 maanden Azkaban veroordeeld.

Mergel familie 

Personage uit Harry Potter